Пётр Вадимович Захаров (род. 27 июля 1982) — российский хоккеист с мячом, защитник сборной России и ХК «Волга» (Ульяновск), пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Биография 

П.В.Захаров начал играть в хоккей с мячом в родном Северодвинске. Уже в 17 лет он стал игроком основного состава. 
Позже он играл в Казани и Ульяновске. 
Наибольших результатов он достиг в красногорском  «Зорком», куда он перешёл в 2006 году. 
С этим клубом он завоевал четыре серебра (2007, 2008, 2010, 2013) и три бронзы (2011, 2012, 2014) чемпионата России. 
В 2010 году стал обладателем Кубка чемпионов. А в 2012 году - Обладателем Кубка мира. 
На чемпионатах мира 2011, 2013,  2014, 2015 и 2016 годов становился чемпионом мира. 

Принимал участие в 9 кубках Мира - 42 игры 6 мячей 6 передач 69 мин. штрафа. 
Принимал участие в 8 кубках Чемпионов - 31 игра 11 мячей 6 передач. 
Принимал участие в 6 чемпионатах Мира - 38 игр 19 мячей 8 передач 35 мин. штрафа. 
После сезона 2019/20 завершил карьеру игрока. 

1-ый мяч забил в 33 игре, 22 ноября 2001 года в домашнем матче с командой Зоркий (3:8), на 43 минуте с передачи Алексея Захарова. 
50-ый мяч забил в 257 игре, 13 ноября 2010 года в домашнем матче с командой Старт (8:6), на 7 минуте с передачи Алексея Доровских. 
100-ый мяч забил в 360 игре, 14 марта 2014 года в домашнем матче с командой Водник (10:2), на 9 минуте с передачи Максима Ишкельдина.  
150-ый мяч забил в 470 игре, 8 марта 2018 года в выездной игре с командой Кузбасс (3:7), на 51 минуте с передачи Руслана Галяутдинова.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Серебряный призёр чемпионата России - 2007, 2008, 2010, 2013. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2011, 2012, 2014. 
 Финалист кубка России - 2006, 2007, 2010/11, 2012. 
 Финалист суперкубка России - 2012/2013. 

 клубные (международные):

 Обладатель Кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2010, 2011, 2012.  
 Финалист Кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2006, 2007, 2009, 2015.  
 Обладатель кубка мира - 2012. 
 Финалист кубка мира - 2006, 2009. 

 в составе сборной России:
 
 Чемпион мира - 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.  
 Серебряный призёр чемпионата мира - 2010.  
 Победитель приза Правительства России - 2006, 2010, 2012.  
 Победитель кубка Акима Алматы - 2011.  
 Победитель турнира Выходного дня - 2012.  
 Серебряный призёр турнира Выходного дня - 2010.  
 
Включался в список 22 лучших хоккеистов сезона (8 раз) - 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
В 2011-м году в списке лучших с первой позиции.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 20 / 13(1) команд 

  Чемпионат России                 Кубок России
  1.Динамо М          = 17 мячей   1-2.Ак Барс-Динамо  = 8
  2-3.Енисей          = 16         1-2.Динамо М        = 8
  2-3.Старт           = 16         3-4.Старт           = 7
  4.Динамо-Казань     = 15         3-4.Родина          = 7
  5.Уральский трубник = 14         5.Уральский трубник = 5
  6-7.Байкал-Энергия  = 13         6-7.Водник          = 4
  6-7.Сибсельмаш      = 13         6-7.Волга           = 4
  8-9.Водник          = 11         8-10.Зоркий         = 3
  8-9.Кузбасс         = 11         8-10.Енисей         = 3
 10-11.СКА-Нефтяник   =  9         8-10.Кузбасс        = 3
 10-11.Волга          =  9             .Водник-2       = (1)
 12.Строитель С       =  8        11-13.Лесохимик      = 1
 13.Локомотив Ор      =  6        11-13.Мурман         = 1
 14-15.Зоркий         =  4        11-13.Строитель С    = 1
 14-15.Мурман         =  4
 16.Родина            =  3
 17.Саяны             =  2
 18-20.Юность Ом      =  1
 18-20.Север          =  1
 18-20.Маяк           =  1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал  в 131 игре 
по 2 мяча забивал  в  15 играх  
по 3 мяча забивал  в  4 играх  
Свои 174 мяча забросил в 150 играх, в 375 играх мячей не забивал.

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 29 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
Свои 55 мячей забросил в 40 играх, в 122 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 57 матчей / 20 мячей;  44 победы,  3 ничьих,  10 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Север»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Зоркий»